Bocas del Toro pode ser:

Bocas del Toro, Panamá, província do Panamá.
Bocas del Toro (cidade), cidade do Panamá, capital da província homónima.

Desambiguação